Homburg poate fi:

Homburg, Saarland, oraș din Germania
Homburg, comună din cantonul Thurgau, Elveția

Vezi și 
Hamburg